Märrklobb kan syfta på följande platser:

Finland 

 Märrklobb (Brändö, Åland), ö, 
 Märrklobb, Iniö, Åboland,

Se även
Märrklobbarna
Märkklobb

Robotskapade Finlandförgreningar